Позиция Саргина — классическое окончание в русских шашках (а также в бразильских шашках), где у одной стороны есть дамка и две шашки, а у другой — лишь одна дамка, и возможность выигрыша стороны с двумя лишними шашками зависит от очереди хода в партии.

В позиции белая дамка пытается вытеснить чёрную дамку с диагонали g1—а7, чтобы отрезанные по двойнику две белые простые могли пройти в дамки, получив, таким образом, выигрышный эндшпиль (см. треугольник Петрова). При ходе белых они выигрывают, при ходе чёрных — ничья.

Название позиция получила по фамилии шашиста Саргина (1859—1912), впервые опубликовавшего и проанализировавшего позицию в 1891 году.

Ход белых

См. также 
 Косяк Саргина
 Деталь Саргина

Примечания

Литература 
 
 

Шашечные термины